Astana kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Astana, administrativ by, Jawa Barat,

Kazakstan 

 Astana, huvudstaden, 
 Nursultan Nazarbajevs internationella flygplats, flygplats,

Sport
 Det professionella cykellaget Astana Pro Team
 Fotbollslaget FK Astana från Astana

Övrigt
 Kazakstans nationella flygbolag Air Astana.

Robotskapade Indonesienförgreningar